Miejscowości w Polsce:
 Nasierowo Górne
 Nasierowo-Dziurawieniec